

Persone
 Angelo Bianchetti (1911-1994) – architetto italiano
 Davide Bianchetti (1977) – giocatore di squash italiano
 Enrico Bianchetti (1834-1895), archeologo, storico e fotografo italiano
 Giovanni Bianchetti (1867-1919) – organaro italiano
 Giovanni Bianchetti (1809-1890) – politico italiano
 Giuseppe Bianchetti (1791-1872) – letterato e politico italiano
 Lorena Bianchetti (1974) – conduttrice televisiva, giornalista, attrice e autrice italiana
 Lorenzo Bianchetti (1545-1612) – cardinale italiano
 Matteo Bianchetti (1993) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Paola Bianchetti Drigo (1876-1938) – scrittrice italiana
 Rinaldo Bianchetti (1882-1963) – scacchista e compositore di scacchi italiano
 Rosolino Bianchetti Boffelli (1945) – vescovo cattolico italiano
 Salvatore Bianchetti (1950) – allenatore e docente di calcio italiano
 Sebastiano Bianchetti (1996) – atleta italiano, specialista del lancio del peso
 Simone Bianchetti (1968-2003) – velista italiano
 Suzanne Bianchetti (1889-1936) – attrice francese

Altro
 Bianchetti (in ligure Gianchetti) – nome commerciale attribuito al novellame del pesce azzurro pescato nel Mediterraneo
 Prix Suzanne Bianchetti – premio consegnato annualmente, dal 1937, alla miglior attrice promettente francese

Pagine correlate
 Bianchetto (disambigua)